Russenmühle oder Rußenmühle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rußenmühle (Mainbernheim), ehemalige Mühle in Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Neumühle (Mainbernheim)
 Russenmühle (Tiefenbach), ehemalige Mühle in Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern